Saint-Alban puede referirse a: 

 Saint-Alban, comuna de Ain (Francia).
 Saint-Alban, comuna de Côtes-d'Armor (Francia).
 Saint-Alban, comuna de Alto Garona (Francia).